Rififi sulla Senna (Du rififi à Paname) – romanzo di Auguste Le Breton del 1965
Rififi internazionale (Du rififi à Paname) – film del 1966 diretto da Denys de La Patellière